Partido Social Democrático (Brasil) puede referirse a:

 Partido Social Democrático (Brasil, 1945), partido político histórico de Brasil.
 Partido Social Democrático (Brasil, 1987), partido político histórico de Brasil.
 Partido Social Democrático (Brasil, 2011), partido político actual de Brasil.